

Одобешть () — місто у повіті Вранча.
 Одобешть () — комуна у повіті Бакеу.
 Одобешть () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Одобешть.
 Одобешть () — комуна у повіті Димбовіца.
 Одобешть () — село у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Одобешть.

Одобешть () — село у Ніспоренському районі.